Лобанов, Виктор:
 
 Лобанов, Виктор Михайлович (1885—1970) — искусствовед, членкор АХ СССР (1935).